Песчанокопское — село в Песчанокопском районе Ростовской области Южного федерального округа Российской Федерации.

Административный центр  Песчанокопского района и Песчанокопского сельского поселения.

Песчанокопское является самым крупным сельским населённым пунктом на юге Ростовской области.

География 
Расположено в юго-восточной части Ростовской области в 156 км от города Ростова-на-Дону и в 60 км от города Сальска.

Топографические карты

История 
Конец XVIII века

Из указа Екатерины II от 24 апреля 1777 года о создании Азово-Моздокской укрепленной линии:Высочайше утверждённый доклад Астраханского, Новороссийского и Азовского генерал-губернатора князя Г. А. Потемкина — Об учреждении линии от Моздока до Азова.

Сия линия имеет простираться от Моздока к Азовской губерниив следующих местах, где построя новые укрепленные селения, коим примерный план у сего представляется, а именно: на Куре, … на Калаусе, на Ташле, на Егорлыке, в главном укреплении от Чёрного леса к Дону … Назначенные вновь линейные укрепления наименовать, как благоугодно будет. И чтоб все оные окончены были строением будущим летом … Для всех линейных укреплений потребное число орудий повелеть отпустить из состоящих в артиллерии в излишестве, или из бывших при легких полевых командах …Согласно архивным документам и поисковым исследованиям известных российских, ставропольских и песчанокопских историков и краеведов село Песчанокопское было основано в 1803 году. Образование села было связано со строительством в период 1777—1780 годов Азово-Моздокской сторожевой линии, во время активного заселения старинной дороги, соединявшей Кавказ с Доном — Черкасского тракта. Первые поселенцы появились в 1773 году, а массовое заселение началось в шестидесятые годы XIX века. Переселенцы строили для своих семей землянки, покрывали их камышом и для прочности крышу обмазывали глиной.

XIX век

В 1807 году в «приурочище» Песчанокопское пришло пять семей (9 мужских душ) из Курской губернии. Была построена почтовая станция на пролегающем большом почтовом тракте на Тифлис.

В 1854 году здесь была построена первая церковь, в эти же годы в селе было три учебных заведения. В 1892 году в селе проживало 3796 лиц мужского пола и 3621 — женского пола.

Крестьянская реформа 1861 года оставила много крестьян без земли, и началось массовое переселение не только из Центральной России, но и из Украины.

1 июля 1899 года открыто движение по железнодорожной линии Тихорецкая-Торговая-Царицын, которая пролегла рядом с селом Песчанокопским, где была построена железнодорожная станция с наименованием Песчанокопская. В 1910 году оборот грузов, проходивших через станцию составил 3,4 млн пудов.

Основными занятиями в селе у крестьян были земледелие и скотоводство.

XX век

К 1910 году в селе Песчанокопское было 10600 жителей, 2 церкви, 3 училища, почтово-телеграфное отделение. Через село проходил почтовый тракт из Ростова в Ставрополь.

После Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году, произошли изменения в административно-территориальной устройстве Юга России. 

В июне 1924 года село Песчанокопское, ранее входившее в состав Медвеженского уезда Ставропольской губернии, вошло в состав Белоглинского района Сальского округа Юго-Востока России, позже Северо-Кавказского края.

После проведённой в 1926 году Всероссийской переписи населения в селе Песчанокопском насчитывалось 12 092 душ обоего пола, в том числе 5 790 мужского и 6 302 женского пола.

После разделения Северо-Кавказского края в январе 1934 года на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский, село Песчанокопское и Песчанокопский сельсовет оставались в составе Белоглинского района, который вошёл в состав Азово-Черноморского края.

На основании постановления Президиума ВЦИК СССР от 28 декабря 1934 года о разукрупнении районов Азово-Черноморского края, Белоглинский район был разукрупнён. Из его состава был образован Песчанокопский район Азово-Черноморского края, районным центром которого стало село Песчанокопское. 

С 13 сентября 1937 года после упразднения Азово-Черноморского края, Песчанокопский район вошёл в состав Ростовской области.

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт сотни односельчан села Песчанокопского. В период с июля 1942 года по январь 1943 года село Песчанокопское находилось под оккупацией немецко-фашистских захватчиков. 23 января 1943 года  бойцами  134-танкового полка села  Песчанокопское было окончательно освобождено от  немецко-фашистских  захватчиков. 

В послевоенное время началось восстановление народного хозяйства района, строились новые предприятия сельскохозяйственного профиля, объекты социальной сферы. Многие колхозы и совхозы района стали передовыми хозяйствами.  

В 1959 году  Песчанокопский и Развиленский районы были объединены в один Развиленский район, при этом районным центром стало село Песчанокопское. С 1960 года Развиленский район был переименован в Песчанокопский.

В период с марта 1963 года по ноябрь 1965 года, после упразднения Песчанокопского района, село Песчанокопское и Песчанокопский сельсовет входили в состав Сальского района Ростовской области.

С ноября 1965 года после восстановления Песчанокопского района (в границах 1963 года) районным центром вновь стало село Песчанокопское. Однако, близость к городу Сальску сказалось в дальнейшем на то, что многие учреждения и предприятия находились и находятся в настоящее время под управлением соседнего муниципального образования города Сальска и Сальского района, выполняющего роль межрайонного центра.

XXI век

В ходе реформы органов местного самоуправления, село Песчанокопское в 2004 году стало административным центром Песчанокопского муниципального района, а также центром нового муниципального образования - Песчанокопского сельского поселения.

Население 
Динамика численности населения

Экономика 
В селе Песчанокопском расположены:

Промышленные предприятия
 ОАО «Песчанокопское ХПП»
 ООО «Хлебозавод АгроТехноДар»
 ПО «Песчанокопский хлебозавод»
 ЗАО «Промстройматериалы»
Сельскохозяйственные предприятия
 ОАО «Заря» (бывший колхоз «Заря»)
 ООО «Рассвет»
 ООО «Русь»
 ООО «Агро»
 ООО «Агрос»
Предприятия транспорта
 Железнодорожная станция Песчанокопская Северо-Кавказской железной дороги (с инфраструктурой здание вокзала, тяговая подстанция и другие).
 Песчанокопский остановочный пункт ПАО «Донавтовокзал».

Социальная сфера 
Медицина

В селе Песчанокопском расположено основное лечебное учреждение района МБУЗ «Центральная районная больница» Песчанокопского района (в структуру больницы входят стационар, поликлиническое отделение, отделение скорой медицинской помощи и другие отделения и вспомогательные подразделения).

Образование

В селе имеются две средние общеобразовательные школы № 1 имени Г. В. Алисова и №2, а также Центр внешкольной работы и Детско-юношеская спортивная школа. Также, имеется три детских сада (№ 1 «Улыбка», № 200 «Золушка»и № 5 «Буратино»).

Культура

В Песчанокопском работают учреждения культуры: Детская школа искусств, Районный Дворец культуры «Юбилейный» (в РДК имеется зрительный зал на 676 мест, танцевальный зал, для кружковой работы имеется 14 комнат, для проведения мероприятий используются 2 холла на втором этаже), Историко-краеведческий музей Песчанокопского района, «Парк культуры и отдыха».

Спорт

В селе Песчанокопском дислоцируется спортивно-тренировочная база футбольного клуба «Чайка».

Достопримечательности

Известные уроженцы 
 Давыдов, Пётр Михайлович (1894—1963) — советский военачальник.
 Резенков, Кирилл Филиппович (1896—1969) — Герой Советского Союза.
 Телепов, Николай Алексеевич (1916—2001) — русский, советский живописец.

Примечания

Литература 
 Бентковский И. В. Ставропольская губерния. Список населенных мест по сведениям 1873 г.- Ставрополь, 1874;
 Бентковский И. В. Крепостная колонизация в бывшей Кавказской ныне Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1884. — № 30.
 Справочник по Ставропольской епархии / Сост. свящ. Н. Т. Михайлов. — Екатеринодар: тип. Кубан. обл. правл.: 1911. −501 с.
 Ребров А. Ф. Каталог землям Кавказской губернии с топографическими и хозяйственными замечаниями, с означением поселения, звания обывателей, качества земли, вод, местных положений и упражнений, от коих жители преимущественные выгоды имеют, учиненный по обозрению в 1819 году. Надворный советник А. Ф. Ребров
 Прозрителев Г. Н. Ставропольская губерния в историческом, хозяйственном и бытовом отношения. Ставрополь, 1925
 Прозрителев Г. Н. Первые русские поселения на Северном Кавказе и в нынешней Ставропольской губернии. Ставрополь, 1912.
 Твалчрелидзе А. И. Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях/Репринтное издание.- Ставрополь: «Кавказская библиотека», 1991 г.- 750 с.
 Статистико-географический путеводитель по Ставропольской губернии/ Сб. статей.- Сост. И. В. Бентковский. — Ставрополь: Типография Ставропольского статистического комитета, 1883 г.
 Административно-территориальное устройство Ставрополья с конца 18 века по 1920 год: Справочник.- Комитет Ставропольского края по делам архивов. Государственный архив Ставропольского края. Ставрополь, 2008 г. — 399 с.

Ссылки 
 Песчанокопское (село)

Населённые пункты Песчанокопского района
Районные центры Ростовской области